Хольда — германская покровительница сельского хозяйства и женских ремёсел.
 (872) Хольда — астероид главного пояса астероидов, принадлежащий к спектральному классу M.